Альянс за европейскую интеграцию () — политическая коалиция трёх центристских и правоцентристских партий в Молдавии. Сформировав коалицию, Либерал-демократическая партия, Демократическая партия, Либеральная партия и Альянс «Наша Молдова» сумели победить на парламентских выборах 29 июля 2009. На парламентских выборах 28 ноября 2010 Альянс одержал вторую победу подряд, хотя в парламент не прошёл Альянс «Наша Молдова», который позже вышел из состава коалиции.

Члены альянса

Альянс за европейскую интеграцию I 

Соглашение о создании коалиции Альянс за европейскую интеграцию I  было подписано 8 августа 2009 года Владимиром Филатом, Михаем Гимпу, Марианом Лупу и Серафимом Урекяном. Лидеры партий, вошедших в альянс, заняли ключевые должности в государстве: лидер ЛДПМ Владимир Филат стал премьер-министром, председатель ЛП Михай Гимпу был избран председателем парламента и исполняющим обязанности Президента, лидер ДПМ Мариан Лупу стал кандидатом АЕИ на должность Президента, однако не был избран из-за нехватки голосов, лидер АНМ Серафим Урекян стал первым заместителем председателя парламента. 
 Либерал-демократическая партия Молдовы — либерально-демократическая, правоцентристская
 Демократическая партия Молдовы —  социал-демократическая, центристская
 Либеральная партия — либеральная, правая
 Альянс «Наша Молдова» — социал-либеральная, правоцентристская (до 2010 года)

Альянс за европейскую интеграцию II 
После парламентских выборов 28 ноября 2010 года в течение месяца Демократическая партия вела параллельные переговоры с Партией коммунистов с одной стороны и Либерал-демократической и Либеральной партиями с другой. В результате переговоров 30 декабря 2010 года лидеры ЛДПМ, ДПМ и ЛП подписали соглашение о Альянсе за европейскую интеграцию II. Владимир Филат вновь был утвержен в должности премьер-министра, Мариан Лупу был избран на должность председателя парламента и и.о. президента. Коалиция прекратила своё существование 13 февраля 2013 года, после того, как лидер либерал-демократов Владимир Филат заявил, что руководимая им партия выходит из Соглашения о создании АЕИ. 5 марта 2013 года правительство Филата было отправлено в отставку голосами 54 депутатов ПКРМ, ДПМ, ПСРМ и 2 неприсоединившимися депутатами.
 Либерал-демократическая партия Молдовы — либерально-демократическая, правоцентристская
 Демократическая партия Молдовы —  социал-демократическая, центристская
 Либеральная партия — либеральная, правая

Выборы 29 июля 2009 года 
 Либерал-демократическая партия Молдовы — получила 18 мест (16,57% голосов).
 Демократическая партия Молдовы — 13 мест (12,54%).
 Либеральная партия — 15 мест (14,68%).
 Альянс «Наша Молдова» — 7 мест (7,35%).
Всего АЕИ получил 53 места из 101 в парламенте.

Выборы 28 ноября 2010 года 
 Либерал-демократическая партия Молдовы — получила 32 места (29,42% голосов).
 Демократическая партия Молдовы — 15 мест (12,70%).
 Либеральная партия — 12 мест (9,96%).
 Альянс «Наша Молдова» — не преодолел избирательный барьер (2,05%).
Всего АЕИ получил 59 мест из 101 в парламенте.

Примечания

Ссылки 
 Результаты парламентских выборов 29 июля 2009 года
 Результаты парламентских выборов 2010 года
 Гимпу: АЕИ похоронен

Политические альянсы Молдавии